A seguir está uma lista de árbitros (árbitros, árbitros assistentes e árbitros assistentes de vídeo) que atuaram na Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar.

A FIFA nomeia dez árbitros para cada partida do torneio. Isso inclui a equipe local do árbitro, dois árbitros assistentes, o quarto árbitro e o árbitro assistente reserva . Em uma sala de operação de vídeo centralizada em Doha, a equipe de árbitros de vídeo opera o sistema de árbitro assistente de vídeo (VAR). Esta equipa é constituída pelo árbitro principal de vídeo assistente e três assistentes, designados como VAR assistente (AVAR1), VAR impedimento (AVAR2) e VAR suporte (AVAR3). Por fim, um oficial assistente do VAR de reserva é nomeado para cada partida, usado em caso de perda de conexão entre o estádio e a sala de operação de vídeo centralizada. Nesse cenário, uma sala VAR reserva localizada em cada estádio será ativada, com o quarto árbitro servindo como árbitro assistente de vídeo (e o árbitro assistente reserva em seu lugar), e o assistente VAR reserva servindo como assistente VAR .

Pela primeira vez na história da Copa do Mundo da FIFA, o Comitê de Arbitragem da FIFA também nomeou três árbitras e três árbitras assistentes.

Árbitros e árbitros assistentes 
Em 19 de maio de 2022, a FIFA anunciou a lista de 36 árbitros e 69 árbitros assistentes de todas as seis confederações para a Copa do Mundo FIFA de 2022. Estes foram selecionados de uma extensa lista de mais de 50 trios.

Árbitros assistentes de vídeo 
Em 19 de maio de 2022, a FIFA anunciou que 24 árbitros assistentes de vídeo (VARs) foram nomeados.

Ligações externas 

 Lista de árbitros da partida

Árbitros da Copa do Mundo FIFA
Copa do Mundo FIFA de 2022